Сарос 159 повторюється кожні 18 років 11 днів і до 3000 року містить 49 затемнень.  Серія почнеться із часткового сонячного затемнення 23 травня 2134 і досягне кільцеподібних затемнень 19 серпня 2278.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 159 на сайті НАСА

Сарос